Nwakaeme ist der Familienname folgender Personen:
 Dickson Nwakaeme (* 1986), nigerianischer Fußballspieler
 Anthony Nwakaeme (* 1989), nigerianischer Fußballspieler